Scognamillo ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Scognamillo (1906–1974), US-amerikanischer Filmarchitekt
 Giovanni Scognamillo (1929–2016), türkischer Filmkritiker